Худяко́ва — женская форма русской фамилии Худяков, и топоним:

 Топонимы 
 Худякова — деревня в Иркутской области.
 Худякова — деревня в Белозерском районе Курганской области, упразднена в 2007 году.
 Худякова — деревня в Тобольском районе Тюменской области.

 Персоналии 
 Худякова, Александра Константиновна (род. 1970) — российский художник-кукольник, академик Российской академии художеств (2017).
 Худякова, Антонина Фёдоровна (1917—1998) — Герой Советского Союза.
 Худякова, Лариса Петровна (род. 1946) — советский, российский учёный-физикохимик. 
 Худякова, Наталья Юрьевна (род. 1976) — российский дизайнер и иллюстратор.